Landsarkiv kan syfta på:

Landsarkiv (Sverige) – avdelningar inom Riksarkivet för den svenska statens regionala och lokala myndigheter
Landsarkiv (Finland) – regionala arkiv i Finland som förvarar, vårdar och tillhandahåller myndighetsarkiv och enskilda arkiv
Landsarkiv (Danmark)

da:landsarkiv